„Колите 2“ () е американски компютърно-анимационен филм и продължение на „Колите“, разказващ за една състезателна кола на име Макуийн Светкавицата, открива че животът е в пътуването, а не пресичането на финиша, след като се озовава в запустялото градче Радиатор Спрингс, той среща Сали, Док Хъдсън и Матю. Продуцирана е от Пиксар (Pixar Animation Studios) и е режисиран от Джон Ласитър. Премиерата му е на 24 юни 2011 г.

Синхронен дублаж

Озвучаващи артисти

Други гласове

Българска версия

Източници

Външни препратки 
 
 Официален сайт

Компютърни анимационни филми
Анимационни филми от 2011 година
Американски детски анимационни филми
Анимационни филми на „Дисни“
Филми на Пиксар